Мильковичи  — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мильковичи — деревня, Верхнекривинский сельсовет, Бешенковичский район, Витебская область
 Мильковичи — деревня, Ладеникский сельсовет, Новогрудский район, Гродненская область